En , Świnice désigne :

 Świnice est un village de la voïvodie de Łódź,
 Świnice est un village de la voïvodie de Mazovie.